Waagen ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Waagen (1833–1898), deutscher Maler
 Anna Schechner-Waagen (1806–1860), deutsche Opernsängerin, siehe Nanette Schechner
 Carl Waagen (1800–1873), deutscher Maler und Lithograph
 Elise Bjørnebekk-Waagen (* 1990), norwegische Politikerin
 Friedrich Ludwig Heinrich Waagen (1750–1822), deutscher Porträt-, Historien- und Landschaftsmaler
 Gustav von Waagen (1832–1906), bayerischer Generalmajor
 Gustav Friedrich Waagen (1794–1868), deutscher Kunsthistoriker
 Lukas Waagen (1877–1959), österreichischer Geologe
 Wilhelm Heinrich Waagen (1841–1900), deutscher Geologe und Paläontologe

Siehe auch:

 Waage (Begriffsklärung)
 Wagen (Begriffsklärung)